Le terme Poularies peut se référer à:

Toponymes
Poularies, une municipalité de la MRC d'Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Poularies, un affluent de la rivière Dagenais, coulant dans Duparquet (Québec), Rapide-Danseur et Sainte-Germaine-Boulé, dans la MRC d’Abitibi-Ouest), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Poularies (canton), un canton de la municipalité de Poularies (Abitibi-Ouest), dans la MRC d’Abitibi-Ouest), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Poularies, un plan d'eau de la municipalité de Poularies (Abitibi-Ouest), dans la MRC d’Abitibi-Ouest), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.